Ла Чорера - водоспад у Колумбії.
Ла-Чоррера (муніципалітет) - муніципалітет у Колумбії.